Kavčič ist der Familienname folgender Personen:

 Blaž Kavčič (* 1987), slowenischer Tennisspieler
 Bogdan Kavčič (* 1939), jugoslawischer bzw. slowenischer Soziologe
 Jerneja Kavčič (* 1975), slowenische Altphilologin
 Stane Kavčič (1919–1987), jugoslawischer Politiker
 Tomaž Kavčič (* 1953), slowenischer Fußballspieler und -trainer 
 Vladimir Kavčič (1932–2014), jugoslawischer bzw. slowenischer Schriftsteller